Никола́й Игна́тов:
 Игнатов, Николай Васильевич (1901—1985) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
 Игнатов, Николай Григорьевич (1901—1966) — советский государственный и партийный деятель.
 Игнатов, Николай Иванович (род. 1956) — российский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ, Герой Российской Федерации.
 
 Игнатов, Николай Николаевич (1915—1977) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Игнатов, Николай Фёдорович (1914—1967) — Первый секретарь Орловского обкома КПСС.